

События 
 Консулы имп. Гонорий (IV раз) и Флавий Евтихиан.
 Женитьба Гонория на дочери Стилихона Марии.
 Аркадий объявил Алариха магистром армии Иллирика. Поселение вестготов в Иллирии. Евтропий стал консулом и патрикием.
 398—403 — Патриарх Константинополя Иоанн Хризостом (347—407).
 Даосское восстание Сунь Тая и Сунь Эня.
 Тоба Гуй принял титул императора Северной Вэй.
 Мужун Дэ основал Южную Янь.
 398—405 — Император Южной Янь Муюн Дэ.
 Мужун Шэн взял власть в Поздней Янь.

Скончались 
 Евномий

См. также